

Sigle 
 Trans-Val-de-Marne – linea di trasporto pubblico della Valle della Marna gestita dalla RATP
 Transmission Voie-Machine – trasmissione binario-macchina, utilizzata sui TGV

Codici 
 tvm – codice ISO 639-3 della lingua tela-masbuar

Sport 
 TVM – squadra ciclistica professionistica olandese

Televisione 
 TVM – abbreviazione di Television Malta, canale televisivo maltese di Public Broadcasting Services
 TVM – abbreviazione di Télévision marocaine, ora Al Aoula, canale televisivo marocchino
 TVM Tele Video Market – rete televisiva locale italiana